Tofan poate fi:

 Sergiu Mihail Tofan (1959 - 2011), politician român
 Gelu Tofan (n. 1960), om de afaceri român
Tofan S. Bartolomeu (n. 2002),actor român 
 Tofan Grup, grup de companii din România